K.Bremer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kåre Bremer
 Kåre Kaare Bremer